Beck kan syfta på:

 Beck (ämne) – en mycket trögflytande vätska
Martin Beck (filmer) – en samling filmer baserade på Sjöwall/Wahlöös rollfigur Martin Beck
 Beck (film) – en svensk thriller från 1997
 Beck's – tyskt ölmärke
 Beck, Bogert & Appice – en rockgrupp bestående av gitarristen Jeff Beck, basisten Tim Bogert och trummisen Carmine Appice
 Beck & Jung – konstnärssignatur för konstnärerna Holger Bäckström och Bo Ljungberg
 Cape Beck – en udde i Antarktis

Personer
 Beck (namn) – efternamn och förnamn samt personer med namnet
 Beck-Friis – svensk adelssläkt introducerad på Riddarhuset
 Holstein-Beck  – gren iav Huset Oldenburg, från vilken det nuvarande danska kungahuset härstammar
Beck – artistnamn för Beck Hansen, amerikansk musiker
 Beck – auktorsnamn för Günther Beck von Mannagetta und Lerchenau (1856–1931), tysk botanist

Se även
 Bäck
 Becke
 Bäcker
 Becker